

Населені пункти та їхні частини
 Мешково — село в гміні Тшебехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Мешково — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Мешково — осада в гміні Машево Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки